El término Be Yourself —en español: ‘Ser uno mismo’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Be Yourself», canción de Morcheeba (2000);
 «Be Yourself», canción de Audioslave (2005).